Гран-при Канады 2022 года (официально ) — девятый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 17—19 июня на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале. Это был 57-й Гран-при Канады в истории, 51-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 41-й на трассе имени Жиля Вильнёва.

Макс Ферстаппен выиграл свой 25-й поул в карьере. Гонка также закончилась победой Ферстаппена, который выиграл свой первый Гран-при Канады.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +12 °C, трасса +17…18 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:38,674
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +20…21 °C, трасса +41 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Карлос Сайнс (мл.) ( Ferrari) — 1:15,749, поставлен на 63 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Внешние ссылки 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Ссылки 
 

Спорт в Канаде в 2022 году